Европейский вызов по зимним метаниям 2003 года прошёл 1—2 марта на городском стадионе в Джое-Тауро (Италия). В программу турнира были включены толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья. Разыгрывались 2 командных трофея, среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 137 метателей из 25 стран Европы.

Каждая страна могла выставить до 2 человек в каждой дисциплине. В зачёт команды шли оба результата в каждом из видов метаний, после чего они переводились в очки с помощью Международной таблицы перевода результатов ИААФ. По сумме полученных баллов определялись победители и призёры в командном зачёте.

Результаты

Индивидуальное первенство

Командное первенство

Ссылки 
 

Кубки Европы по зимним метаниям
Март 2003 года
Спорт в Италии в 2003 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования в Калабрии